Ota – miasto we Francji
 Ota – jeden z 23 okręgów specjalnych w Tokio
 Ōta – miasto w Japonii
 Ota – miasto w Nigerii
 Ota – miasto w Portugalii
 Ota – rzeka w Japonii
 Fusae Ota – japońska polityk